Брэдли Дэррил Вонг (, родился 24 октября 1960 года в Сан-Франциско, Калифорния, США), также известный как Би-Ди Вонг или Б. Д. Вонг () — американский актёр театра, кино и телевидения китайского происхождения. Лауреат премий «Тони», «Драма Деск», «Театральный мир» и GLAAD Media Awards.

Биография

Карьера 
С 1983 года Вонг сыграл более 70 ролей в кино и на телевидении. Наибольшую известность ему принесли роли Рэя Мукады в драме «Тюрьма Оз» (1997—2003), Джорджа Хуанга в детективе «Закон и порядок: Специальный корпус» (2001—2015) и Генри Ву в серии фильмов «Парк юрского периода». Помимо этого, он входил в основной актёрский состав сериалов «Американская девушка» (1994—1995), «Пробуждение» (2012) и «Мистер Робот» (2015—2019).

Снимался в фильмах «Малыш-каратист 2», «Семейное дело», «Первокурсник», «Таинственное свидание», «Отец невесты», «Затянувшаяся музыка», «Осторожно, заложник!», «Приказано уничтожить», «Семь лет в Тибете», «Море Солтона», «Останься» и других.

Принимал участие в бродвейских постановках  и .

Личная жизнь и активизм 
Брэдли Вонг — открытый гей и активный сторонник ЛГБТ-движения.

Встречался с Ричи Джексоном. 28 мая 2000 года у пары родились мальчики-близнецы: Боаз Дов Вонг (умер через 90 минут после рождения) и Джексон Фу Вонг. Близнецы родились от суррогатной матери, используя сперму Вонга и яйцеклетку сестры Ричи Джексона.

Он входит в совет директоров «Rosie’s Theatre Kids», организации по образованию в области искусства и Фонда актера, организации, которая оказывает поддержку людям в индустрии развлечений и исполнительских искусств.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Франциско